Norge peut désigner :
 Norge, le nom de la Norvège en bokmål (norvégien classique), danois et suédois ;
 Le Norge, le premier dirigeable à avoir survolé la banquise entre l'Europe et l'Amérique du Nord ;
 Le RS Norge, le yacht royal de Norvège depuis 1947 ;
 Le , un navire de défense côtière de la marine royale norvégienne ;
 Le Norge ou panserskipet Norge, un petit cuirassé de défense côtière norvégien, coulé à Narvik en 1940 ;
 Norge ou (au tout début de sa carrière) Géo Norge, pseudonyme du poète belge Georges Mogin ;
 Alvin Norge, une série de bande dessinée ;
 Norge, ville américaine située en Oklahoma.

Voir aussi 
 La Norges (quelquefois orthographiée Norge), rivière française qui coule en Côte-d'Or
 Communauté de communes du Val de Norge, en Côte-d'Or
 Norges-la-Ville, commune française de la Côte-d'Or